Bruno Schulze ist der Name folgender Personen:

* Bruno Schulze (Kartograf) (1846–1904), deutscher Generalmajor und Kartograf
 Bruno Schulze (Materialwissenschaftler) (1899–nach 1966), deutscher Werkstoffbiologe und Holzschutztechniker
 Bruno Schulze (Radsportler), deutscher Radsportler